

Sigle 
 Naturhistorisches Museum  – museo di storia naturale di Vienna
 Natural History Museum – Museo di storia naturale di Londra

Codici 
 nhm – codice ISO 639-3 della lingua nahuatl di Morelos